Петров, Ивайло:
 Петров, Ивайло (писатель) (1923—2005) — болгарский писатель.
  (род. 1973) — болгарский футболист.